Szukała ist der Nachname von

 Łukasz Szukała (* 1984), polnischer Fußballspieler
 Rafał Szukała (* 1971), polnischer Schwimmer